Municipio de Big Prairie puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Big Prairie (Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Newaygo.
 Municipio de Big Prairie (condado de Nueva Madrid, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Nueva Madrid.